Рэ́ндал Дж. Кёрк (; род. 1 марта 1954, Плезантон, Калифорния, США) — американский предприниматель. Один из богатейших людей Виргинии.

Биография 
Родился в семье военного. Рос на базе ВВС в Калифорнии.

Первая работа — продажа поздравительных открыток с лотка.

В 1976 году окончил . Основывает местный телеканал, но собранные с инвесторов $250 тыс. теряет.

В 1984 году основывает фармацевтическую компанию General Injectables & Vaccines, которую позже продаёт за $70 млн. В 2007 году занимал 297-е место в списке Forbes 400 с состоянием, оценивавшимся в $1,6 млрд.

Основанную им фармацевтическую компанию New River Pharmaceutical Кёрк продал за $2,6 млрд, лично получив $1,2 млрд.

В XXI веке инвестирует в генетические исследования и генную терапию.

Деятельность 

После продажи  Кёрк основал биотехнологическую компанию , проведя в 2013  IPO которой собра $1,5 млрд. инвестиций.

На 2015 год Кёрк владеет несколькими биотехнологическими компаниями: , которая выращивает генетичеси модифицированных лососевых рыб, , которая делает комаров, не являющихся разносчиками болезней,, Okanagan Specialty Fruits, выпускающей яблоки, не темнеющие на воздухе

Примечания

Ссылки 
 Forbes 400 (2007): #108 Harold Hamm
 Radaris.com Randall J Kirk profile

Предприниматели США
Миллиардеры США
Выпускники Радфордского университета
Выпускники Школы права Виргинского университета